Санта-Маргарида-де-Монбуй (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 27,82 км². Население — 9811 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 73 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento a Santa Margarida de Montbui
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información de la Diputación de Barcelona
 Información del Consejo Comarcal del Anoia
 Mapa de Santa Margarida de Montbui en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны